Мамедли Надир Джалил оглы (; ) — один из первых ректоров Азербайжданского Медицинского Института, член Малярийного Комитета при СНК Азербайджанской ССР, Народный комиссар здравоохранения Нахичеванской АССР (1931—1937)

Биография 
Закончил 8-летнюю классическую гимназию в г. Гянджа (1916). 

В 1929 году окончил медицинский факультет АГУ. 

До "советизации" Азербайджана работал учителем в г. Гянджа (1916—1917). 

Уполномоченный земского управления (1918—1919, Гянджа).

С 1920 года — в здравоохранении г. Баку.

При советской власти — старший делопроизводитель, заведующий административным отделом Народного комиссариата здравоохранения АзССР (1920—1925).

Декан медицинского факультета АГУ (1930). В 1930—1931 — директор Азербайджанского Медицинского Института, образованного из медицинского факультета АГУ.

Член Малярийного Комитета при Совете Народных Комиссаров Азербайджанской ССР. В этом качестве участвовал в подготовке Генерального плана по уничтожению малярии во 2-ой пятилетке и мероприятиям по борьбе с нею (1932). 

Народный комиссар здравоохранения Нахичеванской АССР (1931—1937). Инициатор создания первого медицинского училища в Нахичевани,  станции скорой помощи, санэпидстанции. Инициатор исследования состава минеральных вод. Автор ряда научных работ.

Умер в 1937 году в г. Гянджа. 

Жена — Мамедли Серафима Иосифовна, репрессирована в 1937г., осуждена по Сталинскому расстрельному списку.

Примечания 

Министры Нахичеванской АССР
Ректоры Азербайджанского медицинского университета